Cham steht für:
 Chamer Kultur, archäologische Kultur in Bayern und den östlich angrenzenden Gebieten am Ende der Steinzeit
 Cham (Volk), Volk im südlichen Vietnam und in Kambodscha, Nachfahren des Königreiches Champa
 Cham (Sprache),  Sprache in Südostasien
 Cham-Schrift (auch ISO-15924-Code), Schrift in Südostasien
 Cham-Mysterien, von Gesang begleitete Maskentänze der tibetischen Kultur

Geografische Objekte:
 Cham (Oberpfalz), Kreisstadt des Landkreises Cham in Bayern
 Landkreis Cham, Landkreis in Bayern
 Cham ZG, Gemeinde Cham im Kanton Zug, Schweiz
 Chàm-Inseln, Inselgruppe bei Hội An nahe Đà Nẵng, vor der Küste Zentral-Vietnams

Personen:
 Cham, Künstlername des Karikaturisten Amédée de Noé (1819–1879)
 Cham, einer der drei Söhne Noahs, siehe Ham (Bibel)
 Cham (Musiker) (* 1977), jamaikanischer Dancehall-Musiker

 Abdoulie Cham (* 1960), Politiker im westafrikanischen Staat Gambia
 Adama Cham, gambischer Politiker
 Fabakary Cham († 2002), gambischer Politiker
 Mahawa Cham († 2013), gambischer Politiker
 Momodou Kotu Cham (* 1953), gambischer Politiker
 Neneh Cham, gambische Juristin und Menschenrechtsaktivistin
 Patrick Cham (* 1959), französischer Basketballspieler
 Samba Cham, gambischer Politiker

 (botanisches Autorenkürzel) steht für:
 Adelbert von Chamisso (1781–1838), französisch-deutscher Naturforscher

Siehe auch:
 Kamm (Adelsgeschlecht)
 Chaam

Abkürzung